Carl Ericsson kan syfta på:

 Carl Ericsson (riksdagsman) (1860-1944), jurist och riksdagsman
 Carl Ericsson (1792-1859) (1792-1859), brukspatron och kommunalpolitiker